Cultura tedesca – cultura della Germania
Cultura tedesca – rivista italiana